Jean-Gabriel Pageau, né le  à Ottawa, un joueur de hockey sur glace Canadien ;
 Marc Pageau, né le  à Québec, un scénariste et dessinateur de bande dessinée, illustrateur, caricaturiste et blogueur Canadien ;
 Michel Pageau, né en 1940, un trappeur Canadien de la région d'Abitibi, fondateur du refuge Pageau.
 Paul Pageau, né le  à Montréal, un joueur de hockey sur glace Canadien ;
 Yvon Pageau, né le , un paléontologue, géologue, écrivain et conférencier Canadien.